Erburu ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Angel Lecumberri Erburu (1924–2007), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Titularbischof von Lambiridi und Apostolischer Vikar von Tumaco
 Robert F. Erburu (1930–2014), US-amerikanischer Manager